Le terme Kesagami peut se référer à:

Toponymes
Rivière Kesagami, un affluent de la rivière Harricana coulant dans la partie Nord du District de Cochrane, dans le nord-est de l'Ontario, au Canada.
Petite rivière Kesagami, un affluent de la rivière Kesagami coulant dans la partie Nord du District de Cochrane, dans le nord-est de l'Ontario, au Canada.
Lac Kesagami, un plan d'eau du district de Cochrane, dans le nord-est de l'Ontario, au Canada.
Lac Kesagami supérieur (English: Upper Kesagami Lake), un plan d'eau du district de Cochrane, dans le nord-est de l'Ontario, au Canada.
Parc provincial Kesagami, un parc du district de Cochrane dans le nord-est de l'Ontario, au Canada.